Октя́брьский — рабочий посёлок в Чунском районе Иркутской области России.

География 
Посёлок расположен на реке Чуне (Уде), в 12 километрах от районного центра — посёлка Чунского. Железнодорожная станция Сосновые Родники. Основная промышленность посёлка — заготовка и переработка леса. Работают две средние образовательные школы, три детских сада, поликлиника.

История 
Статус посёлка городского типа с 1955 года.

Население

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Чунский район
Населённые пункты Чунского района